La Superliga du Kosovo 2022-2023 est la  du Championnat du Kosovo de football également appelé Albi Mall Superliga pour des raisons de sponsoring. La saison a débuté le . Dix équipes disputent cette compétition, chacune d'entre d'elles affrontant l'ensemble des autres équipes pour un total de . 

Le KF Ballkani est le tenant du titre.

Équipes participantes

Classement

Résultats

Barrage de relégation 

|}
Légende des couleurs

Notes et références

Liens externes 
ffk-kosova.com

2022-2023
Kosovo M1
2022 au Kosovo
2023 au Kosovo